Inhambupe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Inhambupe (ort), Bahia, 
 Inhambupe (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar